najemnik – członek wojska najemnego
 Najemnik – album grupy Dżem
 Najemnik – film z 2006 roku
 Najemnik – hiszpańska seria komiksowa